Тёрни, Те́рни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тёрни, Анна (род. 1979) — британская горнолыжница, выступающая сидя (класс LW12-1).
 Тёрни, Лаури (1919—1965) — финский офицер, участник Зимней войны и Второй мировой войны.

Примечания

См. также 
 Терни (значения)